Mässcupen 1962/1963 vanns av Valencia från Spanien som slog Dinamo Zagreb från det dåvarande Jugoslavien i finalerna. Fem representationslag för större orter i Europa deltog, fyra av dem åkte ut i första omgången.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1962/1963
Fotbollssäsongen 1962/1963
1962 i Europa
1963 i Europa